Fjodorovkai járás, járás Oroszországban, Baskírföldön
 Fjodorovkai járás, járás Oroszországban, a Szaratovi területen